Wolumin (bibliotekoznawstwo) – pojedynczy fizyczny egzemplarz książki
 Wolumin (informatyka) – wydzielony obszar nośnika danych służący do przechowywania informacji